«Силач» () — комедийный фильм 1926 года.

Сюжет 
Поль Берго, бельгийский солдат, воюя на фронте Первой мировой войны, знакомится по переписке с американкой Мэри Браун. После войны он едет в Америку ассистентом циркового силача Зандоу Великого. Он тщетно ищет свою возлюбленную, показывая её фотографию каждому встречному. Он находит её, когда вдруг становится известно, что Зандоу обессилен и ассистент должен занять его место на сцене.

В ролях 
 Харри Лэнгдон — Поль Берго
 Присцилла Боннер — Мэри Браун
 Гертруда Астор — Лили с Бродвея
 Уильям Монг — святой Джо
 Роберт Макким — Майк Макдевитт
 Артур Талассо — Зандоу Великий

Ссылки 
  
  

Немые кинокомедии
Чёрно-белые фильмы 1920-х годов
Чёрно-белые кинокомедии
Кинокомедии США
Кинокомедии 1926 года
Национальный реестр фильмов
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1926 года